Aneurus är ett släkte av insekter. Aneurus ingår i familjen barkskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Barkskinnbaggar
Aneurus